Thubœuf

 Thubœuf, commune française, située dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire ;
 Château de Thubœuf, château situé à Nuillé-sur-Vicoin, dans le département de la Mayenne.